Helotiaceae är en familj av svampar. Helotiaceae ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Helotiaceae